⌀, symbol średnicy
 Øø – litera alfabetu łacińskiego
 symbole zbioru pustego – ∅,